Capnógrafo é um aparelho que monitora o dióxido de carbono exalado pelo paciente durante cirurgias.

Equipamentos médicos